
Molekulska formula -{C10H15N5O10P2}- se može odnositi na:

 Dezoksiguanozin-difosfat
 Adenozin-difosfat
 Adenozin 3',5'-bisfosfat